Авдиш Валерій Зедович — радянський футболіст і футбольний арбітр
 Авдиш Зая Зедович — радянський футболіст і футбольний тренер